Jesper Jensen, född 5 februari 1987 i Nybro, är en svensk/dansk professionell ishockeyspelare som spelar för Frederikshavn White Hawks i danska Metal Ligaen. Han har spelat sex säsonger i Svenska Hockeyligan för Rögle BK, Brynäs IF, Skellefteå AIK och Malmö Redhawks. Hans moderklubb är Nybro Vikings IF.

Jensen har spelat för Danmarks landslag i tio VM: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 och 2021. Vintern 2022 blev han uttagen till Danmarks första OS-trupp i ishockey.

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Källor 

Fotnoter

Danska idrottare under 2000-talet
Danska ishockeyspelare
Födda 1987
Levande personer
Män
Personer från Nybro
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Hamburg Freezers
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Rögle BK
Spelare i Skellefteå AIK
Svenska idrottare under 2000-talet
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Danmark
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022